

Ізяк-Нікітино — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Ізяк-Нікітино — село, Шарлицький район, Оренбурзька область